Шилово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Шилово — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Шилово — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
Алтайский край
 Шилово — село в Калманском районе Алтайского края.

Архангельская область
 Шилово — деревня в Котласском районе Архангельской области.

Вологодская область
 Шилово — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Шилово — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Шилово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Шилово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Шилово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Шилово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Шилово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Шилово — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Шилово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Воронежская область
 Шилово — бывший посёлок городского типа, ныне микрорайон в Воронеже.
 Шилово — исчезнувшее село вблизи Воронежа
Ивановская область
 Шилово — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Шилово — деревня в Приволжском районе Ивановской области.

Калининградская область
 Шилово — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.

Калужская область
 Шилово — деревня в Боровском районе Калужской области.

Костромская область
 Шилово — деревня в Мантуровском районе Костромской области.

Московская область
 Шилово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Шилово — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Шилово — деревня в Раменском районе Московской области.
 Шилово — деревня в Рузском районе Московской области.

Нижегородская область
 Шилово — деревня в Богородском районе Нижегородской области.

Новгородская область
 Шилово — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Шилово — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.

Новосибирская область
 Шилово — село в Новосибирском районе Новосибирской области.

Орловская область
 Шилово — деревня в Ливенском районе Орловской области.

Пермский край
 Шилово — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Шилово — деревня в Пермском районе Пермского края.

Псковская область
 Шилово — деревня в Бежаницком районе (Бежаницкая волость) Псковской области.
 Шилово — деревня в Бежаницком районе (Добрывичская волость) Псковской области.
 Шилово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Шилово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Шилово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Шилово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Шилово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Шилово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Шилово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Шилово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Шилово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Шилово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Рязанская область
 Шилово — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Шилово — посёлок городского типа в Шиловском районе Рязанской области.
Саратовская область
 Шилово — исчезнувшее село в Красноармейском районе Саратовской области

Смоленская область
 Шилово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Шилово — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Шилово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Шилово — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Шилово — деревня в Угранском районе Смоленской области.

Тамбовская область
 Шилово — село в Бондарском районе Тамбовской области.

Тверская область
 Шилово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Шилово — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Шилово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Шилово — деревня в Старицком районе Тверской области.

Тульская область
 Шилово — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Шилово — село в Ефремовском районе Тульской области.

Ярославская область
 Шилово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Шилово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Шилово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Сербия 
 Шилово — деревня в общине Лебане.
  — деревня в общине Гнилане.

См. также 
 Шилово — железнодорожная станция Московской железной дороги.
 Новошилово